Le nom Émile Roussel est notamment porté par :
 Émile Roussel (1880-1947), homme politique français ;
 Émile Roussel (1909-1969), réalisateur français.